Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1971 je bila štiriindvajseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 350 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Razred 50 cm3

1971 v športu
1971